Бе́рсерк может означать:

Мифология 
 Берсерк, берсеркер — викинг, посвятивший себя богу Одину, перед битвой приводивший себя в ярость.

Литература 
 Берсеркер — цикл рассказов, повестей и романов американского фантаста Фреда Саберхагена.
 Берсерк — манга Кэнтаро Миуры и одноимённое аниме.

Игры 
 Берсерк — настольная карточная игра.
 Берсерк Онлайн — пошаговая карточная стратегия, онлайн-аналог настольной карточной игры «Берсерк».
 Берсерк: Возрождение — российская коллекционная карточная онлайн-игра в жанре фэнтези.
 Берсерк: Катаклизм — российская коллекционная карточная онлайн-игра в жанре фэнтези
 Берсерк Королевской армии — вид врагов в Far Cry 4.
 Берсерк Королевской гвардии — вид врагов в Far Cry 4.
 Берсерк группы «Омега» — вид врагов в Far Cry 3: Blood Dragon.

Музыка 
 Берсерк — рок-группа.

Кино 
 Берсерк! — британский детективный триллер Джими О’Конноли 1967 года.

См. также